Résultats détaillés de l’édition 1991 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui est disputée du 26 août au .

Faits marquants 
Dans le tableau masculin, le Suédois Stefan Edberg l'emporte. Jusque-là, l'US Open était le dernier tournoi majeur où il n'était jamais parvenu à atteindre la finale. Lors du match ultime, il évince l'Américain Jim Courier, vainqueur du tenant du titre Pete Sampras en quart de finale. Le tournoi est également marqué par l'exploit de l'ancien numéro un mondial Jimmy Connors (vainqueur du tournoi en 1974, 1976, 1978, 1982 et 1983) qui parvient, à l'âge de 39 ans, pour la quatorzième fois de sa carrière au stade des demi finales de l'US Open.

La finale du tournoi féminin est un choc de génération qui tourne à l'avantage de la jeune yougoslave Monica Seles. La nouvelle numéro 1 mondiale réalise son premier Petit Chelem puisqu'elle remporte également, cette même année, l'Open d'Australie et Roland-Garros. En demi-finale, elle écarte de justesse la jeune Américaine Jennifer Capriati qui sert à deux reprises pour le match au , sans succès. En finale, Seles bat l'Américaine Martina Navrátilová, quatre fois vainqueur par le passé (1983, 1984, 1985, 1987) qui réalise un tournoi splendide en écartant successivement Manuela Maleeva, Arantxa Sánchez Vicario et Steffi Graf, à chaque fois en trois manches.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open
 Saison 1991 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA
  Site de l'ATP

1991
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 1991
Tennis en août 1991
Tennis en septembre 1991